Hazenbos bezeichnet:

 Hazenbos (Hardenberg), ein Ortsteil von Hardenberg (Overijssel) in der Provinz Overijssel in den Niederlanden

Hazenbos ist der Nachname folgender Personen:

 Joost Hazenbos (* 1962), niederländischer Altorientalist